Ebbe Ulfeldt er navnet på flere personer:

 Ebbe Knudsen Ulfeldt (død 1560) – til Svenstrup (Skåne), dansk lensmand og rigsråd
 Ebbe Jakobsen Ulfeldt (1610-1654) – til Egeskov og Urup, dansk lensmand og officer
 Ebbe Christoffersen Ulfeldt (1616-1682) – til Råbelev m.fl., dansk officer og lensmand, senere svensk officer og rigsråd